Mihai Pătrașcu se poate referi la:

 Mihai Viteazul, domnitor român
 Mihai Pătrașcu, autor, traducător, editor
 Mihai Pătrașcu, informatician român